Le NK Celje est un club de football slovène basé à Celje.

Historique 
 1919 : fondation du club sous le nom SSK Celje
 1991 : le club est renommé NK Publikum Celje
 1994 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1993/94)
 2007 : le club est renommé NK Celje
 2020 : le club remporte le championnat de Slovénie pour la première fois de son histoire

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Slovénie
 Champion  : 2020
Vice-champion : 2003 et 2015

 Coupe de Slovénie
 Vainqueur : 2005
 Finaliste : 1993, 1995, 2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2021

Bilan européen 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Légende

Anciens joueurs 

 Robert Koren
 Žan Zaletel

Notes et références

Liens externes 
 
 

Club de football en Slovénie
Club de football fondé en 1919